Il singolare del torneo di tennis Pacific Southwest Championships 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale John Newcombe 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Rod Laver (Campione)
 John Newcombe (finale)
 Tony Roche (terzo turno)
 Roy Emerson (primo turno)
 Pancho Gonzales (quarti di finale)
 Cliff Richey (secondo turno)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Andrés Gimeno (terzo turno)

 Dennis Ralston (secondo turno)
 Roger Taylor (terzo turno)
 Tom Okker (secondo turno)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Fred Stolle (terzo turno)
 Clark Graebner (quarti di finale)
 Niki Pilic (terzo turno)
 Tom Gorman (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Southwest Championships 1970